Niemcy:
 Nachtsheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Osoby:
 Georg Nachtsheim – niemiecki generał
 Hans Nachtsheim – niemiecki zoolog
 Hendrik nachtsheim – niemiecki muzyk